Nevada Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nevada Township (Illinois)
 Nevada Township (Palo Alto County, Iowa)
 Nevada Township (Story County, Iowa)
 Nevada Township (Kansas)
 Nevada Township (Minnesota)